Тери́н, Терін () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Ам'єна, 25 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 74 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 199,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Терин на сайті французького Національного інституту географії
 Терин на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терин на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терин на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терин на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза